Лос Уизачес има више значења:

 Лос Уизачес, Ранчо (Пабељон де Артеага), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лос Уизачес (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Уизачес (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Уизачес (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Уизачес (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Уизачес (Дел Најар), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Уизачес (Идалго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Уизачес (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику